Бужорень () — комуна в Румунії, у повіті Телеорман.
 Бужорень () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Бужорень.
 Бужорень () — комуна в Румунії, у повіті Вилча.
 Бужорень () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Бужорень.
 Бужорень () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Бузоєшть.